Le nom Alfredo Ramos est porté par plusieurs personnalités :
 Alfredo Ramos (1906-19?), footballeur portugais ;
 Alfredo Ramos (1924-2012), Alfredo Ramos Castilho, footballeur brésilien  ;
 Alfredo Ramos dos Santos dit Alfredo II (1920-1997), footballeur brésilien.